Le stade Marcel-Billard est un stade français de football où évolue le Club municipal sportif d'Oissel.

Il porte ce nom en hommage à Marcel Billard, ancien maire d'Oissel.

Marcel-Billard
Billard, Marcel
Équipement sportif dans la Seine-Maritime